Club Cristóbal Colón puede referirse a varios clubes deportivos:

 Club Cristóbal Colón; club de fútbol de Ñemby, Paraguay.
 Cristóbal Colón FBC; club de fútbol de J. Augusto Saldívar, Paraguay.